Жамм:

 Жамм, Франсис (1868—1938) — французский поэт.
 Жамм, Франк Андре (1947—2020) — французский поэт и искусствовед.